Гопак:
 Гопак — український народний танець.
 Бойовий гопак — українське бойове мистецтво.
 Гопак-61 — гвинтівка українського виробництва, виготовлена ​​на базі АК / АКМ.
 Гопак — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 Гопак — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.